El gabinete de Cuauhtémoc Cárdenas puede referirse a:
 El gabinete como gobernador de Michoacán
 El gabinete como jefe de Gobierno del Distrito Federal